Pitman kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Pitman,

USA 

 Pitman (flygplats), New Jersey, Gloucester County, 
 Pitman (ort), New Jersey, Gloucester County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar